Első Ponta-kormány, 2012. május 7. és december 21. között
 Második Ponta-kormány, 2012. december 21. és 2014. március 4. között
 Harmadik Ponta-kormány, 2014. március 5. és 2014. december 17. között
 Negyedik Ponta-kormány, 2014. december 17. és 2015. november 4. között